Det finns flera personer vid namn Anders Carlberg:

 Anders Carlberg (1943–2013), socialarbetare och tidigare politiker, grundare av Fryshuset.
 Anders Carlberg (ordförande), ordförande för Judiska församlingen i Göteborg.
 Anders Carlberg (regissör) (född 1942), lärare på Dramatiska Institutets radiolinje, översättare och regissör och dramaturg på Radioteatern.
 Anders G. Carlberg, född 1943, företagsledare och tidigare VD för Nobel Industrier.